Сопилапа има више значења:

 Сопилапа (Тевипанго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сопилапа (Тенампа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику